Les Liaisons dangereuses
 Liaisons Dangereuses (band)